Příjmení Korejs nese více osobností:

 Bohuslav Korejs (* 1925) – český varhaník, zpěvák, sbormistr a pedagog
 Helena Korejsová (1907–1945) – česká spisovatelka, autorka dětských knih
 Jaromír Korejs (1921–1997) – český římskokatolický kněz

fiktivní postavy
 policejní rada Korejs - Panoptikum Města pražského
 vyšetřovatel Josef Korejs - Případy 1. oddělení

podobné příjmení
 Koreis

Česká příjmení